Marseilles peut faire référence à :

Marseilles-lès-Aubigny, commune du Département du Cher

Marseilles, ville de l'Illinois,
 Marseilles, village du comté de Wyandot dans l'Ohio, 
 Township de Marseilles, township du comté de Wyandot dans l'Ohio,
 Marseilles Hotel, hôtel situé au 1741 Collins Avenue, Miami Beach, Floride.
Homonymie de localités aux États-Unis